Le mot pont peut désigner tout élément servant de liaison entre deux points réels ou virtuels :

Transports, génie civil et logistique 

 En génie civil, un pont est un ouvrage d'art (Liste de ponts - Types de ponts). C'est là le sens premier du terme.
 Certaines arches naturelles sont aussi appelées « ponts », comme le pont de Dieu ou le pont naturel de Sewanee.
 Dans les transports, un pont désigne généralement un étage ou un niveau :
 dans le domaine maritime, le pont d'un bateau est une plateforme dont le but est de supporter les charges à transporter ;
 en aéronautique, un pont est une subdivision horizontale du volume principal d'un avion ;
 dans les transports en commun, un pont désigne chacun des étages d'un bus à impériale ;
 lors de conflits, un pont aérien peut être établi pour contrecarrer un blocus (comme à Berlin en 1949) ou pour apporter de l'aide humanitaire.
 Un pont roulant est un système de levage sur rails permettant de déplacer de lourdes charges, comme des conteneurs.

Expressions courantes 

 dans le langage familier, un pont est le nom donné à une ou plusieurs journées entre deux jours de congé qui sont chômées pour bénéficier d'une période de vacances continue, on parle ainsi de « faire le pont ». Ainsi, un jeudi férié se voit souvent succéder un jour de vacances (le pont), pour avoir 4 jours consécutifs de repos : jeudi, vendredi, samedi, dimanche.
 Un Pont peut désigner un élève ou ancien élève de l'École nationale des ponts et chaussées.

Médecine 

 Le pont est une partie du cerveau située dans le tronc cérébral ;
 En chirurgie, un pontage permet de contourner les régions sténosées des artères ;
 En dentisterie, un pont, couramment appelé bridge en France, est un appareil dentaire faisant un pont entre deux dents.

Mécanique 

 En automobile, un pont est la jonction entre deux les roues d'un même train ;
 en horlogerie, un pont est une pièce fixant un ou plusieurs axes du mécanisme.

Électronique 

En électronique, un pont désigne un montage comprenant 4 éléments regroupés en deux branches parallèles liés en leurs milieux par un élément :
 un pont de diodes ou de résistance (pont de Wheatstone) lie deux points d'un même circuits par plusieurs chemins électriques ;
 un pont diviseur de tension est un montage électronique simple permettant d'obtenir une tension proportionnelle à une autre tension ;
 un pont diviseur de courant est un montage électronique simple permettant d'obtenir un courant proportionnel à un autre courant ;
 un pont en H est un montage permettant d'inverser la polarité ;
 un pont de Wheatstone est un instrument permettant de mesurer une résistance électrique ;
 un pont de Wien est utile pour la création d'un oscillateur.
 En sonorisation, un système d'amplification dit « pontable » ou « bridgeable » désigne un amplificateur audio stéréophonique qui peut être employé comme un amplificateur monophonique en établissant un pontage entre ses sorties.

Thermodynamique 

 un pont thermique est une zone ou la résistance thermique est faible.

Chimie 
 Un pont désigne toute formation de liaison chimique qui peut se former entre deux chaînes latérales macromoléculaires (quand la liaison s'établit entre des parties d'une même molécule, le pontage est dit intramoléculaire ; quand il s'établit entre deux ou plusieurs molécules, il est dit intermoléculaire et est à l'origine d'une réticulation).

Informatique 

En informatique, un pont est un élément qui fait la connexion entre deux entités :
 un pont est un équipement permettant d'assurer l'interconnexion entre différents sous-réseaux, généralement lorsque ces sous-réseaux sont basés sur des technologies différentes. On parle aussi de passerelle dans ce contexte ;
 un pont filtrant est un équipement reliant des réseaux en gérant les trames ;
 en programmation, un pont ou bridge permet de découpler l'interface d'une classe et son implémentation.

Sport 

 En gymnastique, un pont est une figure de souplesse.

Apéritif 

 le pont est un apocope désignant familièrement le pontarlier, un apéritif alcoolisé anisé français semblable à l'absinthe, fabriqué dans la ville éponyme de Pontarlier, en Franche-Comté.

Patronyme 

 Albéric Pont (1870-1960), dentiste français ;
 Guillaume Pont (1979-), coureur cycliste français ;
 Jean-Claude Pont (1941-), mathématicien suisse ;
 Jean-Pierre Pont (1950-), homme politique français ;
 Michel Pont (1954-), footballeur et entraîneur suisse ;
 Olivier Pont, (1969-), dessinateur et scénariste de bande dessinée français.

Il s'agit aussi du pseudonyme du dessinateur britannique Graham Laidler dit Pont (1908-1940).

Toponymes et régions historiques 

  ;
 Pont-Euxin : ancien nom de la mer Noire ;
 Pont, région historique, ancien royaume du Pont en Asie mineure ;
 Autres dérivés du toponyme Pont ;
 Le crêt de Pont, sommet du massif du Jura.

Arts 
 En musique, un pont désigne une transition entre deux parties d'une œuvre, par exemple entre un couplet et un refrain.
 Le musée d'art contemporain De Pont est situé à Tilbourg (Pays-Bas).

 Pont est une œuvre de l'artiste autrichien Peter Kogler ;
 Sur le pont d'Avignon, une chanson pour enfants.

Variantes linguistiques 
  (allemand)
  (allemand)
  (anglais)
  (espagnol)

Notes et références 

Homonymie de monument
Patronyme français